Базилевська-Барташевич Тетяна Анатоліївна (* 9 квітня 1959, Орджонікідзе Північно-Осетинської АР) — заслужений майстер народної творчості України.
 Костянтин Барташевич — український актор.

 Костянтин Бартошевич (Барташевич) (1906—1991) — радянський архітектор, відомий за проектами типових клюбів.